Ми́хельс — фамилия. Известные носители:

 Михельс, Ана Клаудиа (род. 1981) — бразильская супермодель.
 Михельс, Роберт (1876—1936) — немецкий социолог и педагог.

См. также 
 Михелс
 Михельсен
 Михилс